Александр Александрович Фоми́н:
 Фомин, Александр Александрович (1868—1929) — историк литературы, педагог, библиотечный и музейный деятель.
 Фомин, Александр Александрович (1907—1941) — советский стратонавт, мировой рекордсмен.
 Фомин, Александр Александрович (род.1989) — российский режиссёр и сценарист.